Вальдеолеа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 83,7 км². Население — 1176 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Valdeolea en CantabriaJoven.com
 Ecoparque Energético de Campoo-Los Valles

Муниципалитеты Кантабрии